Фельден:

 Фельден — город в Германии, в земле Бавария.
 Фельден — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Фельден, Эмиль Якоб (1874—1959) — немецкий протестантский богослов, деятель СДПГ и писатель.

См. также 
 Фельден-ам-Вёртер-Зе
 Фельд